Astaroth: Book of Angels Volume 1 - pierwszy album z serii Book of Angels, zbioru 316 kompozycji Johna Zorna, wykonywanych przez innych muzyków. Nagrany przez Jamie Saft Trio, wydany w 2005 roku nakładem wydawnictwa Tzadik.

Lista utworów

Wykonawcy 
 Jamie Saft - fortepian
 Greg Cohen - kontrabas
 Ben Perowsky - perkusja
 John Zorn - kompozycje, produkcja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy jazzowe
Albumy Johna Zorna
Albumy muzyczne wydane w roku 2005